Une nouvelle donne () est un téléfilm américain réalisé par Andy Wolk, diffusé le  sur .

Synopsis

Fiche technique 
 Titre original : 
 Réalisation : 
 Scénario : Kelli Pryor
 Photographie : Maximo Munzi
 Musique : Lawrence Shragge
 Pays : États-Unis
 Durée : 95 minutes

Distribution 
 Samantha Mathis : Callie Morgan
 Peter Dobson : Jasper Cates
 Mary Matilyn Mouser : Sarah « Cricket » Cummings
 Gina Hecht : Darlene
 Kevin Kilner : Doc Jackson
 Raynor Scheine : Frank
 Amanda Carlin : Rose
  : Duds 
 June Squibb : Tante Cass
 William Morgan Sheppard : Fred Landreth 
 Garth McLean : le beau-frère de Jasper
 Gwen McGee : infirmière Lulu
 Bevin Kaye : la mère
 Rob Boltin : Matthew
  : Tina
 Jane Cho : Jennifer
 Jeff Ferris : Duds enfant

Références

Liens externes 
 
 

Téléfilm américain des années 2000
Téléfilm diffusé en 2007
Téléfilm de Hallmark Channel